Faris Pemi Moumbagna (Yaoundé, 2000. július 1. –) kameruni labdarúgó, a norvég Bodø/Glimt csatárja.

Pályafutása 
Moumbagna a kameruni fővárosban, Yaoundéban született. Családjával még gyermekkorában Amerikába költözött. Az ifjúsági pályafutását a Montverde Academy csapatában kezdte.

2018-ban mutatkozott be a Bethlehem Steel felnőtt csapatában. Először a 2018. július 19-ei, New York Red Bulls 2 elleni mérkőzésen lépett pályára. Két fordulóval később, 2018. július 29-én, az Atlanta United 2 ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen megszerezte első gólját a klub színeiben. 2019. december 1-től klub nélküli játékos volt.

2020. május 18-án a norvég első osztályban szereplő Kristiansund csapatához szerződött. Moumbagna 2020. június 21-én, az Aalesund ellen 7–2-re megnyert mérkőzés 80. percében Sondre Sørli cseréjeként debütált. 2021. augusztus 26-án egyéves kölcsönszerződést írt alá a dán SønderjyskE együttesével. 2023. január 12-én négyéves szerződést kötött a Bodø/Glimt együttesével.

Statisztikák 
2023. március 5. szerint

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

2000-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Kristiansund labdarúgói
A SønderjyskE labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Dán Szuperliga labdarúgói
Élő személyek